Schöneburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Burgen: 
 Schöneburg (Oechsen), Burganlage bei Oechsen in Thüringen
 Burg Schöneberg (Betzigau) (auch Schönberg, Schöneburg), Ruine einer Höhenburg beim Weiler Schönberg der Gemeinde Betzigau im Landkreis Oberallgäu in Bayern. 
 Burgruine Schöneberg, (auch Schöneburg), Ruine einer Höhenburg bei Hofgeismar im hessischen Landkreis Kassel in Hessen. 

Schöneburg ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Schöneburg (1905–1959), deutscher Politiker (SPD/SED)
 Karl-Heinz Schöneburg (1928–2013), deutscher Staatsrechtler
 Marie Schöneburg (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Volkmar Schöneburg (* 1958), deutscher Rechtsanwalt, Richter und Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Schönebürg
 Schönburg